Towns ist der Familienname folgender Personen:

 Colin Towns (* 1948), englischer Rock-Pianist und Produzent
 Ed Towns (* 1934), US-amerikanischer Politiker
 Forrest Towns (1914–1991), US-amerikanischer Leichtathlet
 George W. Towns (1801–1854), US-amerikanischer Politiker
 Karl-Anthony Towns (* 1995), dominikanischer Basketballspieler
 Lester Towns (* 1977), US-amerikanischer Footballspieler
 Morris Towns (* 1954), US-amerikanischer Footballspieler
 William Towns (1936–1993), britischer Autodesigner

Siehe auch:
 Towns County
 Town
 Downs (Begriffsklärung)